Con título en inglés The man who loved women hay varias películas:
1977 - El amante del amor (L' homme qui aimait les femmes) de François Truffaut, (Francia).
1983 - Mis problemas con las mujeres (The man who loved women) de Blake Edwards, (Estados Unidos).